Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1932
 Letnie Igrzyska Olimpijskie 1932